Индиктион может означать:

 То же, что индикт — номер года в 15-летнем летосчислении.  
Великий индиктион — 532-летний период, после которого повторяются все даты юлианской Пасхалии.